O Instituto Oceanário de PE é uma organizaçao civil atuante no terceiro setor, ou seja uma Organização Não Governamental (ONG), que tem sua Sede na Ilha de Itamaracá - PE, fundada em 1997.
 
O Instituto tem como objetivo promover e ministrar atividades de educação, pesquisa, capacitação, consultoria e gerenciamento de assuntos relacionados ecossistemas costeiros, o meio ambiente e atividades marítimas, incluindo também as subaquáticas, compatibilizadas com o desenvolvimento sustentável, assim como, para uma construção de uma mentalidade marítima no Brasil.

Ligações externas

Site Oficial

Organizações não governamentais